Osoby o tym nazwisku:
 Dan Voiculescu – rumuński przedsiębiorca, ekonomista, magnat mediowy i polityk
 Vlad Voiculescu – rumuński polityk, ekonomista i działacz społeczny